Siófok steht für:
 Siófok, ungarische Stadt
 Kleingebiet Siófok, frühere Verwaltungseinheit in Ungarn 
 Kreis Siófok, heutiger Kreis in Ungarn